Falisje (makedonska: Фалише) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Tetovo, i den nordvästra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Skopje. Falisje ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Falisje är varierad. Den högsta punkten i närheten är Ceripasjina Planina,  meter över havet,  kilometer väster om Falisje. Runt Falisje är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Tetovo,  kilometer nordväst om Falisje. 

Trakten runt Falisje består till största delen av jordbruksmark.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tetovo (kommun)